Olaszország
 templomok
Santa Maria della Pietà (Bibbona)
Santa Maria della Pietà (Bologna)
Santa Maria della Pietà (Palermo)
Santa Maria della Pietà (Velence)
városrész
Santa Maria della Pietà (Róma)